Bradford est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 

 Alice Bradford Wiles (1853–1929), militante américaine 
 André Bradford (1970-2019), homme politique et journaliste socialiste portugais
 Brett Bradford, guitariste du groupe Scratch Acid
 Chad Bradford (né en 1974), joueur de baseball américain
 Chase Bradford (né en 1989), joueur de base-ball américain
 Jesse Bradford (né en 1979), acteur américain
 Joseph Bradford (1843-1886), écrivain américain
 Josh Bradford, guitariste du groupe canadien Silverstein
 Lyman Bradford Smith (1904-1997), botaniste américain
 Melvin Bradford, producteur de rap mieux connu sous le nom de Mel-Man
 Perry Bradford (1893-1970), auteur-compositeur, pianiste, chanteur et chef d'orchestre américain
 Peter Bradford Benchley (1940-2006), écrivain américain
 Richard Bradford (1937-2016), acteur américain
 , artiste américain
 Sarah Hopkins Bradford (1818-1912), écrivaine et historienne americaine
 Walter Bradford Barrows (1855-1923), ornithologue américain
 Walter Bradford Cannon (1871-1945), physiologiste américain
 William Bradford (1590-1657), chef de la Colonie de Plymouth
William Bradford (1755-1795), deuxième Procureur général des États-Unis
 William Bradford (1823 - 1892), peintre, photographe, explorateur et auteur 
William Brooks Bradford (1896-1965), officier et cavalier de saut d'obstacles américain  
 William Bradford Shockley (1910-1989), physicien américain
 William Richard Bradford (1948-2008), tueur en série américain

Prénom 
 
 Bradford Alexander Mehldau (né en 1970), pianiste américain
 Bradford Angier (1910-1997), écrivain et survivaliste américain
 Bradford Cooper (né en 1954), nageur australien
 Bradford De Long (né en 1960), professeur d'économie américain
 Bradford Philip Delson (né en 1977), guitariste du groupe Linkin Park
 Bradford Dillman (né en 1930), acteur américain
 Bradford Dourif (né en 1950), acteur américain
 Bradford Torrey (1843-1912), ornithologue américain
 Bradford Washburn (1910-2007), explorateur et cartographe américain

Toponymes

Royaume-Uni 
 Bradford, dans le Yorkshire de l'Ouest
 Bradford, dans le Devon
 Bradford-on-Avon, dans le Wiltshire

Canada 
 Bradford, ville canadienne de l'Ontario

États-Unis 
 Bradford, ville de l'Arkansas ;
 Bradford, village de l'Illinois ;
 Bradford, ville de l'Iowa ;
 Bradford, ville du Maine ;
 Bradford, ville du Massachusetts ;
 Bradford, ville du New Hampshire ;
 Bradford, ville située dans l’État de New York ;
 Bradford, ville de l'Ohio ;
 Bradford, localité du Comté de McKean en Pennsylvanie ;
 Bradford, ville du Rhode Island ;
 Bradford, ville du Tennessee ;
 Bradford, ville située au Texas ;
 Bradford, ville du Vermont ;
 Bradford Township, ville du Minnesota ;
 Bradford Township, ville de Pennsylvanie ;
 .

Sciences 
 En chimie (biochimie), la méthode de Bradford permet le dosage des protéines
 Loi de Bradford, loi relative à la performance de recherches bibliographiques

Divers 
 Université Bradford, université de Bradford au Royaume-Uni
 Bradford Bulls, équipe professionnelle de rugby de Bradford
 Bradford F.C., club de football anglais de Bradford
 Bradford & Bingley, banque anglaise spécialisée en crédit immobilier
 Aéroport de Leeds-Bradford, aéroport anglais desservant les villes de Leeds et de Bradford
 Bradford, station du GO Transit de Toronto
 Diocèse de Bradford, diocèse anglican
 Barrie—Simcoe—Bradford, ancienne circonscription de l'Ontario (1997-2003)

Titres 

 Brick Bradford, bande dessinée américaine sous le nom français Luc Bradefer
 Élodie Bradford, série télévisée française
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis